Het wereldkampioenschap superbike van Monza 1992 was de elfde ronde van het wereldkampioenschap superbike 1992. De races werden verreden op 4 oktober 1992 op het Autodromo Nazionale Monza nabij Monza, Italië.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1992
Monza